Maximilian (eller Max) av Bayern syftar på någon av följande personer:

 Maximilian I av Bayern (1573–1651), kurfurste av Bayern
 Maximilian II Emanuel av Bayern (1662–1726), kurfurste av Bayern
 Maximilian III Joseph av Bayern (1727–1777), kurfurste av Bayern
 Maximilian I Joseph av Bayern (1756–1825), kurfurste (som Maximilian IV) och senare kung av Bayern
 Maximilian II av Bayern (1811–1864), kung av Bayern
 Maximilian Henrik av Bayern (1621–1688), kurfurste och  ärkebiskop av Köln, furstbiskop av Hildesheim, Lüttich och Münster
 Maximilian Philipp Hieronymus av Bayern-Leuchtenberg (1638–1705), lantgreve av Leuchtenberg och administrator av Kurbayern
 Max Joseph av Bayern (1808–1888), främjare av bayersk folkmusik
 Max Emanuel av Bayern (1849–1893), bayersk officer
 Max Emanuel av Bayern (född 1937), tysk företagare